La Prva hrvatska nogometna liga 2006-2007, conosciuta anche come Prva HNL Ožujsko 2006-2007 per motivi di sponsorizzazione, è stata la sedicesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 29 luglio 2006 e il 19 maggio 2007, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo nono titolo (tredicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Eduardo Alves da Silva (Dinamo Zagabria), con 34 reti.

Formula 
Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono un girone di andata/ritorno/andata per un totale di 33 partite, abbandonando così la precedente formula che prevedeva play-off e play-out.

L'ultima classificata fu retrocessa mentre la penultima spareggiò con la seconda della 2.HNL.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 2007-2008, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2007-2008 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 2007.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2007-2008.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2007-2008.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2007.
      Ammessa allo spareggio e poi retrocessa in 2. HNL 2007-2008.
      Retrocessa in 2. HNL 2007-2008.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-22

Calendario 23-33

Spareggio 
Il  (11º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno lo  (2º in Druga liga).

  promosso in Prva Liga,  retrocesso in Druga.

Statistiche
 Nell'incontro dell'8ª giornata fra Osijek e Hajduk (1-0), la rete decisiva è stata segnata da Ante Vitaić - ex dell'Hajduk - al 96º minuto con un tiro da lontano. Il lungo recupero era stato assegnato dall'arbitro a causa delle "bakljade" (torce e fumogeni) accesi da entrambe le tifoserie.
 Il capocannoniere Eduardo Alves da Silva con 34 reti ha stabilito il record di segnature in un singolo campionato. Il primato precedente era di Goran Vlaović con 29 reti nel 1993-94.
 Il  è stato penalizzato di due punti per non aver pagato i debiti all'ex giocatore Edin Šaranović ed all'ex allenatore Ante Čačić.

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Branko Ivanković

 Mario Jozić
 Ivan Kelava
 Filip Lončarić
 Ivan Turina
 Marijan Buljat
 Tomislav Vranjić
 Marijan Buljat
 Hrvoje Čale
 Carlos Santos de Jesus
 Vedran Ćorluka
 Dino Drpić
 Mihael Kovačević
 Gordon Schildenfeld
 Milan Badelj
 Mathias Chago
 Etto
 Daniel Georgievski
 Tomislav Havojić
 Dario Jertec
 Zoran Mamić
 Mihael Mikić
 Luka Modrić
 Nikola Pokrivač
 Sammir
 Ante Tomić
 Ognjen Vukojević
 Eduardo Alves da Silva
 Saško Pandev
 Tomo Šokota
 Josip Tadić
 Davor Vugrinec

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2006-2007
Treća Liga 2006-2007
Hrvatski nogometni kup 2006-2007

Collegamenti esterni 
Stagione 2006-2007 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Prva hrvatska nogometna liga